Dachsweg

Dahlienweg

Daimlerstraße

Dalbergstraße

Dammstraße

Danziger Straße

Darmstädter Straße

Dartfoder Straße

Dechant-Theodor-Weidner-Platz

Depotstraße

Dettinger Straße

Diebacher Weg

Dieselstraße

Dietesheimer Straße

Dietrich-Bonhoeffer-Platz

Dietzenseestraße

Donaustraße

Doorner Straße

Dörnigheimer Straße

Dr.-Appia-Straße

Dr.-Hermann-Krause-Straße

Dr.-Schwabe-Straße: erinnert an Otto Schwabe, Arzt und Opfer der NS-Justiz

Dresdener Straße

Drosselstraße

Dunlopstraße

Literatur 
 Martin Hoppe: Hanauer Straßennamen. Hanau 1991. ISBN 3-87627-426-5